Lyster ist der Name folgender Personen:

 Anthony George Lyster (1852–1920), britischer Hafenbau-Ingenieur.
 George Fosbery Lyster (1821–1899), britischer Hafenbau-Ingenieur 
 Thomas William Lyster (1855–1922), von 1895 bis 1920 Direktor der Irischen Nationalbibliothek in Dublin
 Patrick Lyster, südafrikanischer Schauspieler
 William Saurin Lyster (1828–1880), australischer Opernimpresario irischer Herkunft

Lyster steht weiterhin für:
 Lyster (Québec), Ort in der Provinz Québec in Kanada
 den Aalstecher

Siehe auch:
 Lister